Наранхалес има више значења:

 Наранхалес (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Наранхалес (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхалес (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику